Pico Bonpland, een berg in de Andes in Venezuela
 Bonpland (Corrientes), een dorp in Argentinië
 Aimé Bonpland (1773-1858), een Frans botanicus